Surinam Music Ensemble, een in Surinaams-Nederlands muziekgroep
 SME Server, een Linuxdistributie voor servers
 Sony Music Entertainment, ook wel Sony Music, een platenmaatschappij